Böltzig oder Boeltzig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dietrich von Böltzig (1704–1783), deutscher Erb-, Lehn- und Gerichtsherr
 Carl Ferdinand von Böltzig (1738–1796), kurfürstlich-sächsischer Major
 Reinhold Boeltzig (1863–1941), deutscher Bildhauer
 Wilhelm von Boeltzig (1755–1834), preußischer Generalmajor